

Lokalizacje i administracja 
 Trzemeszno – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno 
 Trzemeszno – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, w gminie Rozdrażew
 Trzemeszno – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim
 Trzemeszno – dawna gromada w powiecie mogileńskim
 Trzemeszno – dawna gromada w powiecie krotoszyńskim
 Trzemeszno – dawna gromada w powiecie sulęcińskim
 Trzemeszno – stacja kolejowa w Trzemesznie, w województwie wielkopolskim

Jeziora 
 Trzemeszno – jezioro w powiecie chojnickim województwa pomorskiego
 Trzemeszno – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim
 Trzemeszno – jezioro położone na wschód od wsi Gajki, w zachodniej części Pobrzeża Szczecińskiego na Równinie Wełtyńskiej

Zobacz też 
 Dekanat trzemeszeński, Trzemeszno Lubuskie